Příjmení Sládeček nosí více významných osobností:

 Antonín Sládeček (1859–1934) – učitel a ředitel muzea v Kladně
 David Sládeček (* 1975) – český fotbalista, útočník
 Eva Sládečková (1923–2016) – československá basketbalistka
 Hana Sládečková (* 1992) – česká florbalistka a reprezentantka
 Karel Sládeček (* 1963) – český politik a lektor
 Marta Sládečková (* 1958) – slovenská herečka
 Otmar Sládeček (1941–2013) – český fotbalista, obránce
 Vladimír Sládeček (* 1954) – český právník

podobné
 Sládek – více jmen

Česká příjmení